Keith Lee – wrestler statunitense
 Keith Lee – cestista statunitense